Big Business (1929), een film uit 1929 met Laurel en Hardy
 Big Business (1988), een film uit 1988 met Bette Midler en Lily Tomlin
 Big Business (band), een Amerikaanse metalband
 Big Business (computerspel), een computerspel van het genre simulatiespel en strategiespel